Amandi steht für:
 eine Parroquia in Spanien, siehe Amandi (Villaviciosa)

Amandi ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Amandi (* 1950), deutsche Schlagzeugerin, Komponistin und Autorin
 Jérôme Amandi, bürgerlicher Name von Talisco, französischer Musiker
 Johannes Amandi (um 1470–1530), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Ars amandi